Un oxyde de manganèse est un composé chimique du manganèse et de l'oxygène. On en connaît plusieurs, qui diffèrent par le degré d'oxydation du manganèse :
 l'oxyde de manganèse(II) ou monoxyde de manganèse, MnO ;
 l'oxyde de manganèse(II,III) ou tétroxyde de trimanganèse,  ;
 l'oxyde de manganèse(III) ou trioxyde de dimanganèse,  ;
 l'oxyde de manganèse(IV) ou dioxyde de manganèse,  ;
 l'oxyde de manganèse(VI) ou trioxyde de manganèse,  ;
 l'oxyde de manganèse(VII) ou heptoxyde de dimanganèse, .

Quand on parle de l'« oxyde de manganèse » sans autre précision, il s'agit souvent :
 en chimie et dans l'industrie, du dioxyde  ;
 en géologie (pour la composition chimique d'une roche), du monoxyde MnO.

Minéralogie 
Plusieurs minéraux sont essentiellement constitués d'un oxyde de manganèse, éventuellement hydroxylé :
 la , 
 la hausmannite,  (analogue de la magnétite) ;
 la manganite, MnO(OH) (analogue de la ferrihydrite) ;
 la manganosite, MnO ;
 la pyrolusite, .

D'autres minéraux sont des oxydes mixtes de manganèse et d'un ou plusieurs autres métaux, éventuellement hydratés ou hydroxylés :
 la ,  ;
 la bixbyite,  ;
 la jacobsite,  ;
 la galaxite, , du groupe des spinelles ;
 la , , ou , un composé mixte de Mn, Mn et de Ba (en proportions variables), hydroxylé ou hydraté ;
 la , .

Dans de nombreux minéraux riches en fer, les oxydes de manganèse MnO et  peuvent aussi se substituer, en plus ou moins grande part, aux oxydes de fer FeO et .

D'autres minéraux de structure cristalline plus complexe existent aussi. Leur réseau cristallin accueille à la fois des cations divalents, Mn(II) et Fe(II), et des cations pentavalents, comme Nb(V) ou Ta(V), situés sur deux types de sites octahédriques différents. En raison de leur valence élevée, les cations pentavalents s'hydrolysent au contact de l'eau et sont relargués sous forme anionique en phase aqueuse après la dissolution du minéral : 
 la columbite, , ou  en notation oxyde, un niobiate de fer(II) et de manganèse(II) ;
 la tantalite, , ou  en notation oxyde, un tantalate de fer(II) et de manganèse(II) ;
 le coltan, une solution solide des séries de la columbite et de la tantalite.

Notes et références 

Manganèse
Composé du manganèse